10-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи проходил с 9 по 12 июля 2015 года на стадионе «Кадриорг» в Таллине (Эстония). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1993—1995 годов рождения.

На старт в 44 дисциплинах чемпионата вышли 986 легкоатлетов из 46 стран Европы.

Результаты 
Сокращения: EUR — рекорд Европы среди молодёжи | NR — национальный рекорд | NUR — национальный рекорд среди молодёжи | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины

Женщины 

 21 мая 2019 года стало известно о решении Спортивного арбитражного суда, который дисквалифицировал на 4 года российскую легкоатлетку Марию Пономарёву. Основанием стали отклонения в биологическом паспорте спортсменки, которые указывали на применение допинга. Все результаты Пономарёвой после 8 июля 2015 года были аннулированы, в том числе первое место на молодёжном чемпионате Европы — 2015 в ходьбе на 20 км с рекордом соревнований 1:27.17.

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 29 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Июль 2015 года
Спорт в Эстонии в 2015 году
Международные спортивные соревнования в Таллине
лёгкая атлетика молодёжный
Чемпионаты Европы в Эстонии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Эстонии